Rantala är ett finskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Eero Rantala
 Harri J. Rantala
 Leif Rantala (1947–2015), finländsk lingvist
 Iiro Rantala
 Lene Rantala
 Marcus Rantala (född 1977), svensk politiker
 Viljo Rantala

Finska efternamn